Seznam polkov z zaporedno številko 64.

Seznam 
 Pehotni
 64. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 64. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 64. pehotni polk (Wehrmacht)
 64. strelski polk (ZSSR)
 64. strelski polk (Wehrmacht)
 64. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 64. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 64. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 64. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 64. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi